Diese Liste zeigt alle Zerstörerklassen der United States Navy.

 a): Weiterentwicklung der Allen-M.-Sumner-Klasse
 b): je drei Schiffe wurden für die Royal Australian Navy und die deutsche Bundesmarine gebaut
 c): Umbauten aus Schiffen der Forrest-Sherman-Klasse
 d): ursprünglich für Iran bestimmt, wegen der Revolution aber in den USA in Dienst gestellt, inzwischen verkauft an Taiwan

Siehe auch 
 Liste der Zerstörer der United States Navy

!Zerstorer
 Zerstorer
Zerstorer